Ramil Iouldachev - en russe :  et en anglais :  - (né le  en URSS) est un joueur professionnel de hockey sur glace ukrainien. Il évolue au poste d'ailier droit.

Carrière en club

Carrière internationale 

Il représente l'Ukraine au cours des compétitions suivantes :
Championnat du monde groupe C
1993, 1994 et 1995

Honneurs personnels 
URSS
1991 : meilleur pointeur.

LNA
1992-1993 : Meilleur marqueur (42 buts) avec le HC Bienne.
1992-1993 : nommé dans l'équipe d'étoiles.

Championnat du monde
1993 : nommé meilleur défenseur du groupe C.
1994 : meilleur buteur du groupe C.

Palmarès 
Vainqueur de la Coupe Tampere en 1989 avec Sokol Kiev
Champion de France Ligue Magnus en 1997 avec HC Amiens Somme
Champion d'Italie de Serie A en 1997 avec HC Bolzano
Champion d'Ukraine Vyschchiy Dyvision en 2000 avec HK Berkut Kiev
Champion de la Ligue d'Europe de l'Est en 2000 avec HK Berkut Kiev
Vainqueur de la Copa del Rey (Coupe du Roi)en 2004 et 2005 avec CG Puigcerdà
Champion d'Espagne Superliga Española en 2006 avec CG Puigcerdà

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1978-1979|| Salavat Ioulaïev Oufa|| URSS|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
| 1980-1981|| Salavat Ioulaïev Oufa|| URSS || 0|| 18|| 4|| 22|| 12|| || || || || 
|-
| 1981-1982|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Vyschaïa Liga|| 0|| 74|| 0|| 74|| 0|| || || || || 
|-
| 1982-1983|| Salavat Ioulaïev Oufa|| URSS || 40|| 15|| 8|| 23|| 12|| || || || || 
|-
| 1984-1985|| HK Sokol Kiev|| URSS || 40|| 21|| 0|| 21|| 22|| || || || || 
|-
| 1985-1986|| HK Sokol Kiev|| URSS || 40|| 16|| 9|| 25|| 6|| || || || || 
|-
| 1986-1987|| HK Sokol Kiev|| URSS || 40|| 16|| 3|| 19|| 16|| || || || || 
|-
| 1987-1988|| HK Sokol Kiev|| URSS || 43|| 17|| 9|| 26|| 6|| || || || || 
|-
| 1988-1989|| HK Sokol Kiev|| URSS || 42|| 19|| 13|| 32|| 10|| || || || || 
|-
| 1989-1990|| HK Sokol Kiev|| URSS || 46|| 28|| 7|| 35|| 12|| || || || || 
|-
| 1990-1991|| HK Sokol Kiev|| Superliga|| 46|| 36|| 20|| 56|| 10|| || || || || 
|-
| 1991-1992|| HC Bienne|| LNA|| 22|| 18|| 16|| 34|| || || || || ||
|-
| 1992-1993|| HC Bienne|| LNA|| 35|| 41|| 20|| 61|| 18|| 4|| 4|| 1|| 5|| 2
|-
| 1993-1994|| HC Bienne||  LNA|| 32|| 20|| 7|| 27|| 2|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 1994-1995|| HC Ajoie|| LNB|| 25|| 16|| 14|| 30|| 6|| || || || ||
|-
| 1995-1996|| HK Sokol Kiev|| Superliga|| 23|| 2|| 5|| 7|| 0|| || || || || 
|-
| 1996-1997|| SC Lucerne|| LNB|| 10|| 4|| 5|| 9|| 0|| || || || ||
|-
| 1996-1997|| HC Bolzano|| Serie A|| 17|| 9|| 6|| 15|| 6|| || || || || 
|-
| 1996-1997|| Amiens|| Nationale 1A|| 11|| 8|| 4|| 12|| 4|| 10|| 6|| 4|| 10|| 0
|-
| 1997-1998|| EK Zell am See|| Oberliga|| 19|| 30|| 30|| 60|| || || || || ||
|-
| 1998-1999|| EK Zell am See|| Oberliga|| 36|| 46|| 34|| 80|| 8|| || || || ||
|-
|rowspan="2"|1999-2000|| HK Berkout Kiev|| VEHL|| 20|| 10|| 5|| 15|| 6|| || || || ||
|-
|HK Ldinka Kiev||VEHL||8||0||4||4||2|| || || || 
|-
|2000-2001|| HK Sokol Kiev|| VEHL|| || || || || || || || || ||
|-
|2001-2002|| HK Sokol Kiev|| Vychtcha Liha|| 11|| 9|| 7|| 16|| 2|| || || || ||
|-
|2001-2002|| HK Sokol Kiev|| VEHL|| 14|| 5|| 1|| 6|| 2|| || || || ||
|-
|2003-2004|| CG Puigcerdà|| Superliga Española|| 11|| 18|| 7|| 25|| 4|| 6|| 8|| 4|| 12||6
|-
|2003-2004|| CG Puigcerdà|| Copa del Rey|| 2|| 3|| 1|| 4|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2004-2005|| CG Puigcerdà|| Superliga Española|| 7|| 8|| 5|| 13|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2004-2005|| CG Puigcerdà|| Copa del Rey|| 2|| 2|| 0|| 2|| 2|| 2|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
|2005-2006|| CG Puigcerdà|| Superliga Española|| || || || || || || || || ||

Références

Voir aussi

Naissance en septembre 1961
Naissance à Oufa
Naissance en RSSA bachkire
Joueur soviétique de hockey sur glace
Joueur international ukrainien de hockey sur glace
Joueur du HK Sokol Kiev
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur du HC Bienne
Joueur du HC Bolzano
Joueur du EK Zell am See
Joueur du HC Lucerne
Joueur du HC Ajoie
Attaquant de hockey sur glace